El término Guerra civil de Costa Rica puede referirse a:

 La Guerra civil de Costa Rica de 1823 o Guerra de Ochomogo librada en 1823 entre los republicanos y los imperialistas.
 La Guerra civil de Costa Rica de 1835 o Guerra de la Liga librada en 1835 entre la Liga de Ciudades de Cartago, Heredia y Alajuela contra San José.
 La Guerra civil de Costa Rica de 1948 o Guerra del 48.